Busselton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Busselton (ort), Western Australia, 
 Busselton (region), Western Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar